Culicia är ett släkte av koralldjur. Culicia ingår i familjen Rhizangiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Culicia